Un affare misterioso (Unheimliche Geschichten) – film del 1919 diretto da Richard Oswald (1919)
Un affare misterioso (Unheimliche Geschichten) – film del  1932 diretto da Richard Oswald